Николай Остен-Сакен:
 Остен-Сакен, Николай Владимирович (1879—1948) — полковник, участник Первой мировой войны и белого движения.
 Остен-Сакен, Николай Дмитриевич (1831—1912) — российский имперский посланник в Мюнхене, российский имперский посол в Берлине, тайный советник.
 Примечания